Комбур или Комбург (, ) — многозначный термин

 Комбур — коммуна в регионе Бретань во Франции.
 Комбур — средневековый замковый комплекс во Франции.
 Комбур — кантон во Франции.
 Комбург — средневековый монастырь в Германии.